Rangenberg bezeichnet:

 Orte
 Rangenberg (Lübeck), einen Unterstadtteil von Lübeck-Kücknitz

 Berge, sortiert nach Höhe über NHN
 Rangenberg (Adelegg), 829 m, Westausläufer der Adelegg südsüdwestlich von Rohrdorf, Stadt Isny, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Rangenbergle, 589 m, Ausläufer der Schwäbischen Alb, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg